Sammut est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Frans Sammut (1945–2011), enseignant, romancier et essayiste maltais ; 
  (né en 1981), joueur de football maltais ; 
 Mark A. Sammut (né en 1973), auteur maltais ; 
 Robert Sammut (1869–1934), médecin et compositeur de l'hymne national maltais L-Innu Malti ; 
 Ruben Sammut (né en 1997), joueur de football écossais. 

Patronyme maltais